(Let Me Be Your) Teddy Bear è un brano musicale del 1957 scritto da Kal Mann e Bernie Lowe e interpretato da Elvis Presley. 

Il film è stato eseguito per Loving You, album di colonna sonora del film Amami teneramente (Loving You).

Tracce

(Let Me Be Your) Teddy Bear
Loving You

Formazione
Elvis Presley – voce, chitarra acustica
Dudley Brooks – piano
Bill Black – contrabbasso
D. J. Fontana – batteria
The Jordanaires – cori

Cover
Tra gli artisti o gruppi che hanno eseguito la cover del brano vi sono Glen Campbell (1977), Angelyne (1982), Tanya Tucker (1994), Cliff Richard (1983), The Residents (1989), Pat Boone (1963) e Laurel Aitken (1969).

Collegamenti esterni 
 
 

Brani musicali da film